Кубок Белоруссии по футболу — ежегодное соревнование для белорусских футбольных клубов, проводимое с 1992 года Белорусской федерацией футбола. Обладатель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом Белоруссии в матче за Суперкубок Белоруссии и получает право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Участники 
В розыгрыше Кубка принимают участие все клубы Высшей, Первой и Второй лиг, а также любительские команды — победители областных соревнований коллективов физической культуры (КФК).

Система розыгрыша 
Розыгрыш Кубка проводится по системе с выбыванием. Любительские клубы вступают в розыгрыш со стадии 1-го квалификационного раунда. Клубы Второй лиги начинают со стадий 1-го и 2-го раундов. Клубы Первой лиги вступают в борьбу со стадий 2-го отоброчного раунда или 1/16 финала, а Высшей Лиги — только со стадии 1/16 финала. На отборочных стадиях, 1/16 и 1/8 финала победители пар определяются по результатам одного матча. В случае ничейного исхода основного времени матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, если и после них победитель не выявлен — пробивается серия послематчевых пенальти. Финальные матчи Кубка до 2013 года проводились в Минске. Исключением стал финал розыгрыша 2001/02 годов, который прошёл на витебском стадионе «Динамо». Турнир проводится по схеме «осень—весна». Матчи первых стадий обычно проводятся в июне-июле, а финал — в мае следующего года.

Финалы

Достижения

По клубам

См. также 
 Кубок Белорусской ССР по футболу
 Чемпионат Белоруссии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Белоруссии по футболу на football.by
 Кубок Белоруссии по футболу на сайте Белорусской федерации футбола bff.by
 Трехкратный победитель Кубка Белоруссии ФК Гомель pm.by